Кебь — название географических объектов в России:


Населённые пункты 
 Кебь  —  деревня в Псковском районе Псковской области.
 Кебь  — станция (вид населённого пункта) в Псковском районе Псковской области.

Река 
 Кебь  —  река в Псковской области, приток Черёхи.

См. также 
 Малая Кебь —  деревня в Псковском районе Псковской области.